Tourist Trap est le titre original du film américain Le Piège, réalisé par David Schmoeller en 1979.
 Tourist Trap est un téléfilm américain réalisé par Richard Benjamin en 1998.
 Tourist Traps est une série télévisée américaine créée en 2000.
 Tourist Trap est un court métrage canadien réalisé par Maninder Chana en 2002.